Цзянсу:

 Цзянсу — восточная провинция Китайской Народной Республики.
 «Цзянсу» — бывший китайский футбольный клуб, базировавшийся в городе Нанкине, провинция Цзянсу.
 «Цзянсу Дрэгонс» — китайский баскетбольный клуб, представляет города Нанькин и Цзянъин, провинция Цзянсу.
 «Цзянсу Яньчэн» — китайский футбольный клуб из города Яньчэн провинции Цзянсу.